Александр Симеонов (род. 1986) — болгарский волейболист-доигровщик; рост 198 см.

Выступал за клуб «Левски Сиконко» из Софии, а также за команду «Стьярнан» из городка Гардабайр в Исландии. С сезона 2010/2011 игрок ярославского «Ярославича».

Входил в «заявку 19-ти» сборной Болгарии на Мировую лигу 2010, но на Чемпионате мира в Италии не играл.

Ссылки 
 Александр Симеонов — второй легионер «Ярославича». Ярославский спорт с Александром Набоковым
 Симеонов Александр. ВК «Ярославич»

Персоналии:София
Игроки ВК «Ярославич»
Волейболисты Болгарии